Erich Haarmann – geologo tedesco
 Fritz Haarmann – serial killer tedesco
 Harald Haarmann – linguista tedesco
 Wilhelm Haarmann – chimico tedesco